De Eredivisie 2021/22 is het elfde seizoen van deze competitie. Het is de hoogste vrouwenvoetbalafdeling die door de KNVB wordt georganiseerd. De competitie bestaat dit seizoen, met de komst van Feyenoord, uit negen teams.

Deelnemende teams

Opzet 
Met ingang van dit seizoen is er een gewijzigde opzet. Er wordt anderhalve competitie gespeeld. Wie er in de 3e "helft" thuisvoordeel krijgt wordt bepaald aan de hand van de stand nadat één volledige competitie is gespeeld. De ploeg die aan het einde van de anderhalve competitie bovenaan staat, mag zich kampioen noemen.

Er worden dus geen play-offs meer gespeeld. Ter vervanging worden er periodetitels ingevoerd, De drie (vervangende) winnaars van de periodetitels spelen samen met de kampioen, in een knock-outsysteem, om de Eredivisie Cup.

Bepaling thuis/uit-wedstrijden 3e halve competitie 

De stand na 2 halve competities bepaalt tegen wie een ploeg in de 3e halve competitie thuis- of  uitspeelt.

Hiervoor stellen we de 9 posities in de stand voor als de uren op een klok. Met dat verschil dat we dus geen 12 uren maar 9 posities hebben.

Voor een ploeg op een willekeurige positie geldt nu dat de ploeg tegen de eerste 2 volgende posities op de "klok" thuisspeelt, tegen de daarop volgende 2 posities uit, dan weer tegen de 2 daarop volgende posities thuis en tenskotte tegen de laatste 2 daarop volgende posities weer uit.

Concreet, de ploeg die na 2 halve competities op positie 3 is geeindigd, speelt thuis tegen de ploegen op positie 4 en 5, uit tegen de ploegen op positie 6 en 7, thuis tegen de ploegen op positie 8 en 9, en uit tegen de ploegen de ploegen op positie 1 en 2. Analoog voor de ploeg die op 6 is geeindigd, thuis tegen 7 en 8, uit tegen 9 en 1, thuis tegen 2 en 3, en uit tegen 4 en 5.

Eindstand

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Hat-tricks(+)

Assists

Onderscheidingen

Zie ook 
 Eredivisie 2021/22 (mannenvoetbal)

Referenties 

Eredivisie (vrouwenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2021/22